Crest bezeichnet:

Gemeinden in Frankreich:
 Crest, Kleinstadt im Département Drôme
 Le Crest im Département Puy-de-Dôme
 Crest-Voland im Département Savoie

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Crest (Arkansas)
 Crest (Georgia)
 Crest (Kalifornien)
 Crest (Kentucky)
 Crest (Missouri)

Weiteres:
 Crest-Faktor, der Scheitelfaktor einer elektrischen Wechselgröße
 eine norwegische Band, siehe The Crest
 einen Berg in Antarktika, siehe The Crest (Antarktika)
 ein Zahnhygieneprodukt von Procter & Gamble
 einen Markennamen für Kondome
 Crest (C64), eine Gruppe aus der Commodore-64-Demoszene
 einen Außerirdischen in der Science-Fiction-Serie Perry Rhodan
 eine besondere Form des Helmkleinodes in der Heraldik, siehe Crest (Heraldik)
 CREST (Zentralverwahrer), den britischen Zentralverwahrer für Wertpapiere, seit 2002 Tochterunternehmen der Euroclear
 Crest Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

CREST steht für:
 CIA Records Search Tool, eine Dokumenten-Suchmaschine der CIA
 Comité de la recherche scientifique et technique, französischer Name des Ausschusses für wissenschaftliche und technische Forschung 
 Combined Road and Environmental Simulation Test, ein Prüfzylus aus der Automobilindustrie wie er zum Beispiel in der BMW Prüfvorschrift PR 312 beschrieben ist.
 eine Autoimmunerkrankung, siehe CREST-Syndrom

CREST